Salgadensi – abitanti di General Salgado
Salgadensi – abitanti di Salgado (Sergipe)
Salgadensi – abitanti di Salgado Filho
Salgadensi – abitanti di Salgado de São Félix